De Oude Markt is een plein in de middeleeuwse binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Geschiedenis 
De naam Oude Markt werd al in 1387 gebruikt, blijkens een oorkonde in het stadsarchief. Samen met het gebied rond de Martinuskerk is dit het oudste gebied van de stad. Hier werden, tot de slechting van de vestingwerken, vooral via de Blauwe Trap en de Maaspoort de goederen aangeleverd die onder het Venlose stapelrecht vielen.

Vanaf 1899 werd op dit plein ook de biggenmarkt gehouden. Op een andere locatie in de stad werd tot de zestiende eeuw een varkensmarkt gehouden; er werd dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen volwassen en jonge varkens. Vanaf 1905 werden op de Oude Markt ook geweven manufacturen en andere handelswaren verhandeld.

Locatie 
Het plein ligt in de wijk Klein Italië, ten noorden van de Jodenstraat en de Maasboulevard. Aan de westzijde ligt het noordelijke deel van de Maasboulevard, terwijl de noordgrens van het plein wordt bepaald door het Theater de Maaspoort. Aan de noordoostzijde kan men via de Steenstraat de Markt bereiken. Aan zuidoostzijde ligt in oostelijke richting de Houtstraat, terwijl in zuidelijke richting de Jodenstraat ligt. In de zuidwestpunt van het plein loopt in zuidelijke richting de nieuw aangelegde Maasstraat als onderdeel van de Maasboulevard.

Folklore 
In de volksmond wordt dit plein de Zoepkoel (Venloos voor Zuipkuil) genoemd. Deze naam is ontstaan doordat het plein tot 2009 met trappen verlaagd was (een kuil), alsmede de aanwezigheid van een aantal cafés met (in de zomer) terrasjes. Ook wordt jaarlijks op dit plein het Limburgse startsein gegeven voor de carnaval op de zaterdag voor Aswoensdag, middels de Boetegewoeëne Boetezitting. Carnavalsvierders uit alle hoeken van de provincie komen dan naar Venlo om het begin van carnaval te vieren.

Plein in Venlo